Алекса́ндр Мо́хов:
 Мохов, Александр Анатольевич (род. 1963) — советский и российский актёр и режиссёр.
 Мохов, Александр Иванович (1908—1982) — советский полярный лётчик, Герой Социалистического Труда.
 Мохов, Александр Михайлович (род. 1960) — прокурор Московской области.